Onderdistrict in Indonesië
 Sukomoro (onderdistrict van Magetan), een onderdistrict in het regentschap Magetan in de provincie Oost-Java
 Sukomoro (onderdistrict van Nganjuk), een onderdistrict in het regentschap Nganjuk in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Sukomoro (plaats in Magetan), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java
 Sukomoro (Papar), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Sukomoro (plaats in Nganjuk), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java
Station in Indonesië
 Station Sukomoro, een spoorwegstation in de provincie Oost-Java